Вторая лига 2016/2017 годов () — 16-й сезон Второй лиги Турции по футболу с момента её создания. Сезон стартовал 3 сентября 2016 года и закончится в мае 2017 года. В чемпионате принимают участие 36 команд.

Белая группа

Красная группа

Ссылки 
 Вторая лига Турции 2016/17 на сайте tff.org
 Вторая лига Турции 2016/17 на сайте mackolik.com

2016/2017
Спорт в Турции в 2016 году
Спорт в Турции в 2017 году
Европейские национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2016/2017